«Че́люсти» (англ. Jaws) — американский художественный фильм-триллер режиссёра Стивена Спилберга, экранизация одноимённого романа Питера Бенчли.

По сюжету, гигантская акула-людоед нападает на отдыхающих на острове Эмити, вымышленном курортном городе Новой Англии, что побуждает местного шефа полиции поймать её с помощью океанолога и профессионального охотника на акул. В фильме снимались: Рой Шайдер в роли шефа полиции Мартина Броуди; Роберт Шоу в роли охотника на акул Куинта; Ричард Дрейфус в роли океанолога Мэтта Хупера; Мюррэй Хэмилтон в роли Ларри Вона, мэра острова Эмити; и Лоррэйн Гари в роли Эллен, жены Броуди. Сценарий фильма приписывают как Бенчли, написавшему первые варианты сценария, так и актёру-писателю Карлу Готтлибу, который переписывал сценарий во время съёмочного периода.

Фильм был снят на острове Мартас-Винъярд в Массачусетсе и имел проблемы с производством, выйдя за рамки бюджета и сроков. Общий бюджет в итоге составил 9 миллионов, превысив планируемый на 5 миллионов. Так как механические акулы художественного отдела страдали от множества неисправностей, Спилберг решил в основном намекать на присутствие животного, используя зловещую музыкальную тему Джона Уильямса, чтобы обозначить предстоящее появление акулы. Спилберг и прочие сравнили такой подход с методами классического режиссёра триллеров Альфреда Хичкока. Кинокомпания Universal Studios предоставила фильму исключительно широкий релиз для крупной студийной картины того времени (более 409 киноэкранов), сопровождаемый обширной маркетинговой кампанией с акцентом на ТВ-рекламу и сопутствующие товары. Первый фильм собрал в прокате свыше 100 миллионов долларов. Итоговые сборы составили 470 миллионов.

Ныне рассматриваемый как один из величайших фильмов в истории, «Челюсти» был прототипом современных летних блокбастеров, а его релиз считается переломным моментом в истории кино. «Челюсти» был самым кассовым фильмом всех времён до выхода «Звёздных войн». Фильм завоевал различные награды за саундтрек и монтаж, включая три премии «Оскар». Наряду с «Звёздными войнами», «Челюсти» сыграл решающую роль в создании современной бизнес-модели Голливуда, которая вращается вокруг высоких кассовых сборов с экшн- и приключенческих кинокартин, выходящих летом в тысячах кинотеатров и поддерживающихся масштабной рекламой. За фильмом последовали три сиквела, созданных без участия Спилберга и Бенчли, а также множество подражающих триллеров. В 2001 году «Челюсти» был избран Библиотекой Конгресса для хранения в Национальном реестре фильмов Соединённых Штатов, будучи признанным «культурно, исторически и эстетически значимым».

Сюжет 
Действие фильма происходит с 29 июня по 5 июля 1974 года на острове Э́мити, где расположен небольшой курортный городок с тем же названием. Молодая женщина Кристина Уоткинс решает искупаться ночью и становится первой жертвой огромной белой акулы, появившейся у берегов Эмити.

Утром шериф местной полиции Мартин Броуди (Рой Шайдер) и его помощник Ленни Хендрикс находят на берегу останки Кристины. Броуди недавно переехал на остров из Нью-Йорка и живёт здесь вместе с женой Эллен и двумя сыновьями, Майком и Шоном. Шериф хочет на некоторое время закрыть пляжи, оповестить о трагедии береговую охрану и вызвать специальную команду для поимки акулы, но мэр острова Ларри Воун, поддерживаемый владельцами прибрежных гостиниц и отелей, категорически против такой перспективы, так как городу нужны «летние доллары». А впереди ещё 4 июля — День независимости США, когда будет присутствовать множество гостей, и уже в 50-й раз должна состояться ежегодная парусная регата. Броуди соглашается с Воуном. Врач переписывает заключение о смерти Кристины, теперь якобы попавшей под винт катера.

Тем временем число жертв акулы продолжает увеличиваться. Сначала погибает собака, принадлежащая одному из отдыхающих, и в тот же день акула съедает местного мальчика — Алекса Кинтнера. Уже напуган и сам мэр, но он всё ещё не желает оповестить граждан о грозящей опасности. На собрании жителей Эмити местный охотник на акул, ветеран Второй мировой войны, а ныне рыбак Квинт (Роберт Шоу) предлагает выловить акулу-людоеда на своём судне за 10 тысяч долларов, но ему отказывают. Все увещевания Мартина Броуди и прибывшего на остров эксперта из Национального института океанографии Мэтта Хупера (Ричард Дрейфусс) не возымели действия. В это же время рыбаки вылавливают трёхметровую тигровую акулу, и город с облегчением вздыхает, полагая, что это и есть людоед, хотя Хупер не находит в её внутренностях человеческих останков.

Вскоре пропадает без вести рыбак Бен Гарднер. Хупер и Броуди находят его наполовину затонувшее судно, исследуя ночные воды в лодке. Под водой Хупер обнаруживает зуб большой белой акулы в корпусе лодки, но в испуге роняет его, увидев труп Гарднера.

4 июля акула-убийца предстаёт перед глазами сотен купальщиков на мелководье, утащив в пучину инструктора по плаванию. Старший сын Броуди, Майкл, в результате шока от увиденного попадает в госпиталь. Потрясённый мэр вынужден немедленно подписать договор с Квинтом, и на рыбацкой шхуне «О́рка» (), приспособленной для ловли акул, Квинт, Хупер и Броуди отправляются на охоту. Броуди страдает боязнью водного пространства, но вынужден перебороть себя.

Первоначально борьба с акулой состояла в том, что её обстреливали гарпунами с прикреплёнными бочками, вследствие чего она должна была сильно устать, чтобы потом «отбуксировать» акулу к берегу, но план проваливается: она яростно сопротивляется, чуть не переворачивает корабль, делает в нём пробоину, и её приходится отпустить. Затем троица возвращается к берегу, намереваясь вывести акулу на мелководье и уже там добить. Акула гонится за героями, но у судна перегревается двигатель и выходит из строя. В качестве последнего средства Хупер спускается в море в стальной клетке, чтобы убить акулу шприцом с ядом. Однако чудовище разбивает клетку, Хуперу едва удаётся ускользнуть и забиться в расщелину. Разъярённая акула выпрыгивает из воды и обрушивается на корму судна, которое начинает тонуть. Квинт по накренившейся палубе съезжает в пасть акулы и погибает в страшных мучениях. Броуди пытается отбиться от акулы кислородным баллоном, и тот застревает в её пасти. Судно продолжает тонуть. Броуди забирается на мачту с гарпуном и винтовкой. Он наносит несколько ранений акуле гарпуном, который застревает в теле акулы и ломается. Взяв винтовку, Броуди пять раз промахивается, но в последний момент ему удаётся выстрелом попасть прямо в баллон, застрявший в пасти акулы, и голову хищницы разрывает взрывом. Броуди и выплывший на поверхность Хупер с большим облегчением обнимаются и, сделав из уцелевших снастей плот, направляются к берегу.

В главных ролях

Факты 

 Кассовые сборы в США составили 260 млн долларов, в остальных странах 210,6 млн долларов.
 На роль Мартина Броуди пробовался Чарлтон Хестон, а на роль Мэтта Хупера — Джефф Бриджес, Тимоти Боттомс и Ян-Майкл Винсент. Питер Бенчли, в свою очередь, желал снимать в картине таких актёров, как Роберт Редфорд, Пол Ньюман и Стив Маккуин.
 В сцене, где акула нападает на клетку с сидящим в ней Хупером, операторы подводных съёмок Рон и Валери Тейлор использовали настоящую акулу. Но так как живая акула была гораздо меньше механической, использовавшейся для съёмок, то построили две уменьшенные клетки. В одну, выполненную в масштабе 1:2, был помещён манекен; во второй, изготовленной в масштабе 5:8, находился профессиональный жокей и каскадёр Карл Риццо ростом 4 фута 9 дюймов (примерно 145 см). В первоначальном варианте сценария акула не должна была ломать клетку, но после того, как настоящая рыба начала вламываться в клетку, и эти редкие кадры были сняты, сценарий был переписан, и эти кадры попали в фильм.
 В эпизодических ролях снялись Стивен Спилберг (в сцене на пляже, где он в оркестре играл на кларнете) и Питер Бенчли (телерепортёр, ведущий репортаж об акуле на Эмити).
 Начальная сцена фильма была спародирована самим Спилбергом в комедии «1941» (1979).
 Рабочее название фильма было «Безмолвие в воде» ().
 Механическую модель акулы, сделанную для съёмок фильма, на съёмочной площадке прозвали «Брюс». Это обстоятельство было использовано создателями мультфильма «В поисках Немо», в котором белую акулу тоже зовут Брюсом. По воспоминаниям участников съёмок фильма механическая акула постоянно выходила из строя; нечто подобное происходит и с белой акулой из мультфильма «В поисках Немо».
 В фантастической комедии Роберта Земекиса «Назад в будущее 2» упоминается фильм «Челюсти 19» режиссёра Макса Спилберга (так зовут сына Стивена Спилберга).
 В фильме упоминается катастрофа тяжёлого крейсера «Индианаполис», которая вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава (883 человека) в результате одного затопления. Основной причиной гибели моряков тогда стали нападения акул.
 Является первым фильмом, выпущенном на лазердиске.

Премии и номинации 

 1976 — премия «Оскар»
 Лучший фильм номинация
 Лучший монтаж (Верна Филдс)
 Лучшая музыка (Джон Уильямс)
 Лучший звук (Роберт Л. Хойт, Роджер Химен-мл., Эрл Мэдери, Джон Р. Картер)
 1976 — премия BAFTA
 специальная премия Энтони Эскуита за лучшую музыку
 номинации на премию BAFTA в 6 категориях
 1976 — премия Золотой глобус
 Лучшая музыка
 Номинации на премию Золотой глобус в 3 категориях
 1976 — Премия Грэмми
 Лучший альбом на основе музыки кинофильма или телефильма

Восприятие 
В рейтингах Американского института кино:
 48-е (1998) и 56-е (2007) места в списке 100 фильмов
 2-е место в 100 остросюжетных фильмов
 18-е место в списке злодеев 100 героев и злодеев (Большая белая акула)
 35-е место в 100 киноцитат («Тебе нужна будет лодка побольше»)
 6-е место в 25 саундтреков

См. также 
 Челюсти 3D

Примечания

Литература

Ссылки 

 Виталий Карацупа. «Челюсти» на сайте «Архив фантастики» 
 «Челюсти» на российском фан-сайте Стивена Спилберга 
 Акула капитализма: как «Челюсти» Спилберга изменили Голливуд // Газета.Ru, 20.06.2020
 рецензия на фильм Роджер Эберт

Фильмы США 1975 года
Природные фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1975 года
Фантастические фильмы 1975 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Стивена Спилберга
Фильмы, спродюсированные Дэвидом Брауном
Экранизации произведений Питера Бенчли
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Национальный реестр фильмов
Челюсти
Фильмы о монстрах
Фильмы о выживании
Фильмы об акулах